Orestias (oud-Griekse stad), stad in oud Griekenland
 Orestias (vissengeslacht), een geslacht vissen
 Orestias (orchideeëngeslacht), een geslacht orchideeën